

Mod 
 Мод — модификация компьютерной игры.
 Mod. — сокращение слова  в различных названиях и терминах.
 mod — сравнение по модулю в математике и остаток от деления в программировании.
 Мод — язык восточночадской ветви чадской семьи, распространённый на юго-западе Чада в регионе Мандуль.
 Мод — велосипед для триала на 20-дюймовых колёсах, адаптирован для преодоления естественных препятствий.
 MOD и TOD — форматы записи данных в цифровых видеокамерах.
 MOD — формат трекерной музыки.
 Мод-чип — устройство на микросхеме и чипах в игровых приставках.
 Мод — элемент электронной сигареты.
 Мод — представитель молодёжной субкультуры в Великобритании 1950−60-х годов.

M.O.D 
 M.O.D., MOD () — минимальное расстояние до объекта, характеристика объектива, означающая ближайшее расстояние до объекта на котором сможет сфокусироваться объектив.
  — лейбл звукозаписи (Нью-Йорк, США).
 M.O.D. (Method of Destruction) — кроссовер-трэш группа (Нью-Йорк, США).
 mod — остаток.
 mod — сравнение по модулю.

Maud 
 
 Мод () — древнегерманское женское имя, означающее «мощный боец», произносится [mawd]. Вариант имени , но является также и фамилией. На русском языке пишется и читается «мод».

Имя 
 Мод (, Maud или Maude, 1102−1167) — королева Англии.
 Мод Великобританская (, 1869−1938) — королева Норвегии.
 Матильда Хантингдонская (; 1074−1130) — жена шотландского короля Давида I.
 Принцесса Мод (, 1893−1945) — принцесса, член британской королевской семьи.

Фамилия 
 Мод, Фредерик Стенли (1864−1917) — британский генерал-лейтенант.

Географические названия 
 Земля Королевы Мод — обширная область в Антарктиде с атлантическим побережьем, названа в честь норвежской королевы Мод.
 Куин-Мод — горный хребет в Антарктиде, назван в честь норвежской королевы Мод.
 Куин-Мод — залив в Канаде (побережье Северного Ледовитого океана), назван в честь норвежской королевы Мод.

Названия 
 Мауд Комитти () или «комитет Томсона» — название комитета английских и немецких учёных, работавших над первой в мире ядерной бомбой, создан в 1940 году.
 Мод — норвежское экспедиционное судно Руаля Амундсена в 1918−1922 гг.

Maude 
 
 Maude () — фамилия и женское имя в англоязычных странах.

См. также 
 Депеш Мод () — британская электроник-рок-группа.
 Ночь у Мод — французский кинофильм Эрика Ромера 1969 года.
 Микки и Мод — американский кинофильм 1984 года.